Laufenburg (hispanizado Laufemburgo) puede referirse a:

 Laufenburg, municipio del estado de Baden-Wurtemberg.

 Laufenburg, ciudad histórica del cantón de Argovia.
 Laufenburg, distrito del cantón de Argovia.